Heiligenhaus steht für:

eine Stadt und Orte:
 Heiligenhaus, eine kreisangehörige Stadt im Norden des Kreises Mettmann in Nordrhein-Westfalen 
 Heiligenhaus (Overath), Stadtteil von Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Heilighaus (Zweiflingen), Wohnplatz im namengebenden Ortsteil der Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 

Gebäude:
 Heiligenhaus Am Kreuzberg, denkmalgeschütztes Heiligenhaus in Nörvenich, Kreis Düren
 Heilighaus (Oberwittstadt), eingetragenes Kulturdenkmal in Oberwittstadt, Stadt Ravenstein, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Heiliges Haus
 Heilighaus
 Heiligenhäuschen
 Heilinghäusl